Boberg kan avse:

 Bobergs härad – ett härad i nordvästra Östergötlan
 Bobergs landskommun –  en tidigare kommun i Östergötlands län
 Boberg, Motala kommun – en by i Fornåsa socken, Motala kommun
 Boberg, Falkenbergs kommun – en ort i västra delen av Falkenbergs kommun
 Boberg, Norrköpings kommun – en ort i Norrköpings kommun
Boberg, Säters kommun - en småort i Säters kommun
 Boberg, Ragunda kommun – en ort i östra Ragunda kommun
 Boberg (frälseätt) – en medeltida frälseätt från 1200-talet

Personer

 Anders Boberg (1678–1756), professor i orientaliska språk, universitetsrektor
 Anna Boberg (1864–1935), konstnär
 Axel Boberg (1876–1946), organist och tonsättare
 Carina Boberg (1952–2020), skådespelare
 Carl Boberg (1859–1940), predikant, författare och politiker
 Christer Boberg (född 1970), poet
 Erik Boberg (aktiv 1874) , fabrikör, grundade Bo fajans
 Ferdinand Boberg (1860–1946), arkitekt och formgivare
 Filip Boberg (född 1989), handbollsspelare
 Folke Boberg (1896–1987), missionär i Asien, lexikograf och författare
 Göran Boberg (skådespelare) (1942–1999)
 Helena Boberg (född 1974), poet
 Helge Boberg (1875–1931), psykiater
 Jocke Boberg (född 1976), artist, producent inom multimedia
 Johan Boberg (född 1971), tonsättare och musiker
 Johan Erik Boberg (1853–1931), företagsledare
 Karl Gustaf Boberg (1714–1771), politiker
 Lars Boberg (1929–2020), TV-producent
 Olga Boberg (1887–1971), portvakt och chalmerslegend
 Otto Bobergh (1821–1882), affärsman
 Paul Boberg (1884–1947), arkitekt och museiman
 Sarah Boberg (född 1966), skådespelare
 Stephanie Boberg (född 1994), innebandyspelare
 Sven Boberg (1870–1935), skulptör
 Torsten Boberg (1892–1957), författare och föreläsare
 Walter Boberg (1921–1996), filmfotograf och kortfilmsregissör

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn